La Vallée des loups (en espagnol : El Valle de los Lobos), roman du cycle Les Chroniques de la tour de Laura Gallego García (2000)
 La Vallée des loups, série télévisée turque (2003-2005)
 La Vallée des loups - Irak, film turc (2006)
 , film turc (2009)
 La Vallée des loups - Palestine, film turc (2011)
 La Vallée des loups, film documentaire de Jean-Michel Bertrand (2016)